Термальні води комплекс «Жайворонок» (Берегове) — рекреаційно-відпочинковий об'єкт, розташований в місті Берегове Закарпатської області Берегівського району. Локалізовані в зоні залягання мінеральних термальних вод.

Свердловина 
Вода, якою наповняються басейни комплексу, йде прямо зі свердловин глибиною 1200 м. Вона не піддається технічній або хімічній обробці.  Гарячі води комплексу надходять із магматичних інтрузій у районах активної вулканічної місцевості, на які багатий Берегівський край.

Фізичні характеристики 
Вода в термальних басейнах має на гирлі 56-58 °C, тому не потребує спеціального підігріва, а навпаки, охолоджується до комфортної температури. Щойно добута з-під землі термальна вода є прозорою, але при взаємодії з киснем набуває коричневого, ніби ржавого, кольору. Специфічний запах термальної води обумовлений наявністю в її складі сірководню, який при виході на поверхню окислюється і відразу розкладається.

Вода містить хлориди (10786,7 (МГ/ДМ3), гідрокарбонати 1342,4 (МГ/ДМ3), сульфати 165.01(МГ/ДМ3), натрій-калій 135.05 (МГ/ДМ3), кальцій 100.2 (МГ/ДМ3), магній 36.48.

Басейни 
Основний критий басейн (температура води 31-33 °C), в якому функціонують гідромасаж, гейзер і два водоспади, а також джакузі (42-45 °C).

2 вуличні термальні басейни (дитячий і дорослий);

Басейнів з прісною кремнієвою водою звичайної температури.

Лікувальні властивості 

 Опорно-рухової системи (артрит, артроз, поліартрит, остеохондроз, наслідки пошкоджень кісток, м'язів і сухожиль);
 Серцево-судинної системи (гіпотонія, гіпертонічна хвороба І-ІІ ступеня, атеросклероз, флебіти);
 Нервової системи (радикуліт, ішіас, неврози, неврастенія, мігрень, безсоння).

Фотогалерея

Див. також 

 Курорт
 Купання
 Терми
 Бальнеотерапія
 Мінеральні води

Примітки

Джерела 
 Оздоровчий комплекс «Жайворонок»

Курорти Закарпатської області
Бальнеологічні курорти України
Берегівський район